Одесса – місто на південному заході штату Техас.

Одесса також може стосуватися:

Населені пункти

Бразилія 

 Нова Одесса () — штат Сан-Паулу

Канада 

 Одесса () — провінція Онтаріо
 Одесса () — провінція Саскачеван

Сполучені Штати 

 Одесса — місто, штат Делавер

 Одесса — переписна місцевість, штат Флорида
 Одесса — місто, штат Міннесота
 Одесса — місто, штат Міссурі
 Одесса — переписна місцевість, штат Небраска
 Одесса — селище, штат Нью-Йорк
 Одесса — округ Клемет, штат Орегон

 Одесса — місто, штат Техас

 Одесса — місто, штат Вашингтон
 Одесса — округ Клей, штат Західна Вірджинія
 Лейк-Одеса — округ Клей, штат Західна Вірджинія

Озера 

 Озеро Одесса () — штат Айова (США)
 Озеро Одеса () — озеро в штаті Колорадо (США)

Люди з ім'ям 

 Одесса (музикант), американський музикант
 Одесса Адлон (нар. 2000), актриса
 Одесса Чикліс (1999 р.н.), донька Михайла Чикліса
 Одесса Клівленд (нар. 1944), американська актриса
 Одесса Ґрейді Клей (1917–1994), мати Мухаммеда Алі
 Одесса Гарріс, (1936–2007), американська блюзова та джазова співачка
 Одесса Пайпер (нар. 1953), американський ресторатор і шеф-кухар
 Одесса Воррен Ґрей (1883–1960), американська модистка, підприємець і актриса
 Одесса Янг (нар. 1998), австралійська актриса

Чоловіки 

 Одесса Сатьян (1957–2014), індійський документаліст і активіст
 Одесса Тернер (нар. 1964), американський футболіст

Вигадані персонажі 

 Одесса Каббідж, другорядний персонаж гри Half-Life 2
 Одесса Добсон, персонаж Вавилонської здобичі
 Одесса з Into the Badlands
 Одесса (Енкантадія), персонаж фентезійного серіалу Етерія
 Одесса Сільверберг, персонаж відеогри Suikoden

Розваги, мистецтво

Кіно чи ТБ 

 «Одесса», друга серія міні-серіалу Heroes Reborn
 Маленька Одеса (фільм), фільм 1995 року режисера Джеймса Ґрея

Музичні альбоми 

 «Odessa» — шостий альбом британсько-австралійського попрок гурту Bee Gees, випущений 1969 року, із заглавною піснею Odessa (City on the Black Sea) ()

Пісні 

 «Одесса», Езоп Рока з Appleseed (1999)
 «Одесса», Тварини як лідери з Weightless (2011)
 «Одесса», Caribou from Swim (2010)

Інше 

 «Одесса» — батальйон організації ЛНР
 ODESSA — Організація колишніх членів СС (абревіатура з )

Див. також 

 Одеса (значення)